Генрі Філдінг (англ. Henry Fielding; 22 квітня 1707 — 8 жовтня 1754) — англійський письменник.
 Рой Філдінг, Рой Томас Філдінг (англ. Roy Thomas Fielding; 1965, Лагуна-Біч, Каліфорнія, США) — американський вчений.
 Ендрю Філдінг Гакслі, Е́ндрю Фі́лдінг Га́кслі, сер (англ. Sir Andrew Fielding Huxley, 22 листопада 1917, Лондон, Велика Британія — 30 травня 2012) — англійський фізіолог.
 Гелен Філдінг (англ. Helen Fielding; 19 лютого 1958, Морлі, Йоркшир) — англійська письменниця, журналістка та сценаристка.
 Шоні Філдінг (англ. Shawne Fielding; нар. 27 червня 1969(19690627), Ель-Пасо, Техас, США) — американська модель, актриса та світська дама.
 Ноель Філдінг (англ. Noel Fielding; Шаблон: Нн 21 травня 1973, Вестмінстер, Лондон, Велика Британія) — англійський актор, комік, сценарист, продюсер, художник.
 Джозеф Філдінг Сміт Старший (англ. Joseph Fielding Smith, Sr.; нар. 13 листопада 1838, Фар Вест, Міссурі, США — †19 листопада 1918, Солт-Лейк-Сіті, США) — шостий президент Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, племінник Джозефа Сміта.
 Френк Філдінг (англ. Frank Fielding, нар. 4 квітня 1988, Блекберн) — англійський футболіст, воротар клубу «Бристоль Сіті».